Чемпионат мира по фигурному катанию 1976 года был проведён Международным союзом конькобежцев 2—7 марта в Гётеборге (Швеция). Соревнования проводились в категориях женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду. В соревнованиях приняло участие рекордное количество спортивных делегаций из 23 стран.

Чемпионами мира стали среди женщин представитель США Дороти Хэмилл, среди мужчин представитель Великобритании Джон Карри, среди пар представители СССР Ирина Роднина и Александр Зайцев, представители СССР Людмила Пахомова и Александр Горшков победили в танцах.

Медальный зачёт

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (мужчины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (женщины)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (пары)
 ISU Список медалистов чемпионатов мира (танцы)

Мир1976
Международные спортивные соревнования в Гётеборге
Март 1976 года